Grooming (paardensport), het proces van (vacht)verzorging van paard of pony.
 Grooming (sociaal) is een activiteit waarin sociale dieren elkaar schoonmaken of qua uiterlijk onderhouden.
 Grooming (zedenmisdrijf), de werkwijze waarop daders, in het bijzonder pedoseksuelen, contact leggen met slachtoffers met het oogmerk seksueel contact tot stand te brengen.

Zie ook 
 Grumo